Colle Secco ima više značenja:
 Colle Secco, Arezzo
 Colle Secco, Terni